Terbiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Terbium und Sauerstoff:

 Terbium(III)-oxid, Tb2O3
 Terbium(III,IV)-oxid, Tb4O7
 Terbium(IV)-oxid, TbO2